Het Veikkausliiga 1995 was het 65ste seizoen op het hoogste niveau in het Finse voetbal. De competitie begon op 30 april en eindigde op 15 oktober. Aan de competitie namen veertien clubs deel. Die troffen elkaar in totaal twee keer: in een uit- en een thuiswedstrijd. Nieuwkomers waren Ponnistus Helsinki en VPS Vaasa; zij namen de plaatsen in van de in 1994 gedegradeerde clubs FC Oulu en KuPS Kuopio.

TPV Tampere was titelverdediger, maar de club uit Tampere moest de titel afstaan aan FC Haka dat onder leiding van trainer-coach Jukka Vakkila de vijfde landstitel uit de clubhistorie veiligstelde. De ploeg had na 26 wedstrijden uiteindelijk zes punten voorsprong op achtervolger MyPa-47 Anjalankoski. Drie spelers van FC Haka kwamen in alle 26 duels in actie: doelman Olli Huttunen, verdedoger Harri Ylönen en aanvaller Jokke Kangaskorpi.

Topscorer werd Valeri Popovitsj van FC Haka met 21 treffers. In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 487 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,68 doelpunt per wedstrijd.

Omdat de competitie werd ingekrompen, van veertien naar twaalf clubs, moesten drie clubs degraderen. Dat waren uittredend landskampioen TPV Tampere, FC Kuusysi Lahti en Ponnistus Helsinki. MP Mikkeli wist zich op het hoogste niveau te handhaven door in de play-offs promotie/degradatie KTP Kotka over twee duels te verslaan.

Eindstand

Landskampioen FC Haka plaatst zich voor de UEFA Champions League 1996/97 (eerste kwalificatieronde)
MyPa-47 Anjalankoski plaatst zich voor de Europacup II 1996/97
HJK Helsinki en FC Jazz Pori plaatsen zich voor de UEFA Cup 1996/97
MP Mikkeli speelt play-offs promotie/degradatie en wint van KTP Kotka.
TPV Tampere, FC Kuusysi Lahti en Ponnistus Helsinki degraderen rechtstreeks naar de Ykkönen.

Play-offs promotie/degradatie

MP Mikkeli handhaaft zich in de hoogste afdeling.

Zie ook
Beker van Finland 1995
Fins voetbalelftal in 1995

1995
Competitievoetbal 1995